Shinichiro Kawamata (Gotemba, Shizuoka, 23 de julho de 1989) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
Shinichiro Kawamata começou a carreira no Kashima Antlers. 

Naturais de Shizuoka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers